Corrado Corradi da Gonzaga (1268-1318), figlio di Antonio Corradi e padre di Ludovico I Gonzaga, fondatore della dinastia dei Gonzaga 
 Corrado Gonzaga (?-1340), figlio di Ludovico I Gonzaga
 Corrado Gonzaga (?-1673), figlio di Giulio Cesare Gonzaga di Palazzolo
 Corrado Gonzaga (1674-1751), figlio di Claudio II Gonzaga
 Corrado Alessandro Gonzaga (1941-2021), figlio di Ferrante Vincenzo Gonzaga
 Corrado Gonzaga (2004), 5º marchese del Vodice, figlio di Ferrante Gonzaga e Orsola Bocchi